Hita kan avse:

 Hita (kommun) – en kommun i provinsen Provincia de Guadalajara
 Hita, Kastilien-La Mancha - samhälle i regionen Kastilien-La Mancha, Spanien
 Hita, Ōita - stad i Ōita prefektur, Japan